DM i landevejscykling 2022 var den 90. udgave af Danmarksmesterskaberne i landevejscykling, og blev afholdt fra 23. – 26. juni 2022 i Aalborg i forbindelse med den første udgave af DM-ugen. Konkurrencerne for U23 blev afholdt omkring Krunderup ved Holstebro den 18. og 19. juni.

I forbindelse med DM-ugen 2022 hvor der blev fundet danmarksmestre i over 50 sportsgrene, var DM i landevejscykling hovedattraktionen. Det var fordi at det skete få dage før 1. etape af Tour de France 2022 blev skudt i gang i København. DM-ugen 2023 og DM i landevejscykling 2023 vil også finde sted i Aalborg.

Program

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Enkeltstart, junior

Linjeløb, junior

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, junior

Linjeløb, junior

Se også 
 DM i holdløb 2022

Referencer

Eksterne henvisninger 

 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union